Andrew Gordon (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir été repêché par les Capitals de Washington en 2004, il rejoint les Huskies de St. Cloud State pour trois saisons. Il devint ensuite professionnel en se joignant aux Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey, club-écoles des Capitals.

Lors de la saison 2008-2009, il aida les Bears à remporter une dixième Coupe Calder. La saison suivante, il fut nommé dans la  des étoiles de la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Hounds de Notre Dame || SJHL || 58 || 20 || 27 || 47 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Hounds de Notre Dame || SJHL || 55 || 20 || 44 || 64 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 38 || 9 || 8 || 17 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 42 || 20 || 20 || 40 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 40 || 22 || 23 || 45 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 11 || 8 || 6 || 14 || 6 || 9 || 5 || 3 || 8 || 8
|-
|2007-2008 || Bears de Hershey || LAH || 58 || 16 || 35 || 51 || 39 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2008-2009 || Bears de Hershey || LAH || 80 || 21 || 24 || 45 || 47 || 22 || 6 || 4 || 10 || 6
|-
|2008-2009 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 79 || 37 || 34 || 71 || 57 || 17 || 13 || 7 || 20 || 2 
|-
|2009-2010 || Capitals de Washington || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH ||50 ||28 ||29 ||57 ||24 ||2 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 ||Capitals de Washington ||LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||37 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Crunch de Syracuse ||LAH ||19 ||3 ||5 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Wolves de Chicago ||LAH || 10|| 2|| 1|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Wolves de Chicago ||LAH || 54 || 19 || 13 || 32 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Canucks de Vancouver ||LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 76|| 23|| 34|| 57|| 43|| 21|| 8|| 11|| 19|| 22
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley ||LAH || 76|| 18||24 || 42|| 22||- || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Linköpings HC || SHL || 52 || 18 || 26 || 44 || 30 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Linköpings HC || SHL || 50 || 8 || 16 || 24 || 16 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Linköpings HC || SHL || 47 || 16 || 10 || 26 || 37 || 7 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2018-2019 || Lukko Rauma|| SM-Liiga || 7 || 2 || 3 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Linköpings HC || SHL || 47 || 10 || 17 || 27 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Linköpings HC || SHL || 28 || 8 || 11 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Linköpings HC || SHL || 37 || 5 || 7 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Graz 99ers ||  ICEHL ||  || 

| 55 || 3 || 4 || 7 || 6 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Western Collegiate Hockey Association
 2007 : nommé dans la  d'étoiles

Ligue américaine de hockey
 2009 : champion de la Coupe Calder avec les Bears de Hershey
 2010 : nommé dans la  d'étoiles
2011 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est (titulaire).

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1985
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Linköpings HC
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Graz 99ers